Человек с тысячью лиц — прозвище американского актёра Лона Чейни (1883—1930), полученное им за способность до неузнаваемости изменять свою внешность.
 «Человек с тысячью лиц» () — кинофильм, США, 1957, реж. Джозеф Пивни. Биографическая драма о жизни актера Лона Чейни.
 «Человек с тысячью лиц» () — кинофильм, Испания, 2016, реж. Альберто Родригес. Снят на основе книги Мануэля Сердана «Паэса, шпион с тысячью лиц».